Серге́й Ку́зин:
 Кузин, Сергей Викторович (род. 1971) — советский и российский мотогонщик, участник соревнований по спидвею.
 Кузин, Сергей Евгеньевич (1866—1919) — русский революционер-народник, подсудимый на Процессе двадцати одного.
 
 Кузин, Сергей Семёнович (1962—2009) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2009).